

Culture et société

Alimentation 
 Le saint-laurent est un cépage rouge.
 Le saint-laurent est un fromage de France.

Cinéma 

 Yves Saint Laurent, un film français de Jalil Lespert consacré au couturier Yves Saint Laurent et sorti le  ;
 Saint Laurent, un autre film français de Bertrand Bonello consacré à Yves Saint Laurent et sorti  le .

Entreprises et produits 
 Yves Saint Laurent est une entreprise de prêt-à-porter ayant pour origine le couturier Yves Saint Laurent, appartenant de nos jours à Kering et utilisant la marque « Saint Laurent »,
 Saint Laurent rive gauche est une collection de prêt-à-porter créée par Yves Saint Laurent, Pierre Bergé, et Didier Grumbach au milieu des années 1960.

Marine 
 Le Saint-Laurent est un bâtiment de 60 canons de la marine royale française, mis en service en 1769.

Monuments 
 De nombreuses églises, consacrées à un , s'appellent .

Sports 
 Le prix de la Saint-Laurent est une course cycliste française.

Anthroponyme

Saints chrétiens 
 Plusieurs saints catholiques et orthodoxes sont appelés .

Patronyme 

 Catherine St-Laurent (1990- ) une actrice canadienne ;
 Dollard Saint-Laurent (1929-2015), un joueur de hockey sur glace canadien ;
 Louis Joseph Auguste de Saint-Laurent (1763-1832), un général français ;
 Louis St-Laurent (1882-1973), un homme politique canadien, premier ministre du Canada ;
 Tony Saint Laurent, un humoriste et comédien français ;
 Yves Saint Laurent (orthographié sans tiret) (1936-2008), un grand couturier français qui laisse tomber son tiret à la fin des années 1950.

Pseudonyme 
 Cécil Saint-Laurent est l'un des pseudonymes du romancier français Jacques Laurent (1919-2000).

Toponyme 

ile St Laurent , une ile dans l archipel d hochelaga ,dans le fleuve St laurent a Repentigny ,province de Quebec ,Canada

L'institut Saint-Laurent, un établissement scolaire situé dans la ville de Liège ;
Saint-Laurent, un quartier de Liège ;
 Saint-Laurent, une commune située en Région flamande, dans la province de Flandre-Orientale ;

le Saint-Laurent, un fleuve du Canada et des États-Unis ;
 l'estuaire du Saint-Laurent, au Québec,
 le golfe du Saint-Laurent, entre le fleuve Saint-Laurent et l'océan Atlantique,
 la voie maritime du Saint-Laurent, une voie navigable du Québec, de l'Ontario et de l'État de New York,
 le Bas-Saint-Laurent, une région administrative du Québec,
 la bataille du Saint-Laurent, un épisode de la bataille de l'Atlantique,
 les phares du Saint-Laurent, 43 phares situés en bordure du fleuve Saint-Laurent ou dans ses îles ;
 le Cégep de Saint-Laurent, cégep de Montréal, au Québec ;
 Saint-Laurent, une station du métro de Montréal, au Québec ;
 Saint-Laurent, un arrondissement de Montréal et ancienne ville, au Québec ; 
 le boulevard Saint-Laurent, une importante artère traversant l'île de Montréal et marquant la limite entre l'est et l'ouest de la ville, au Québec ;
 Saint-Laurent-de-l'Île-d'Orléans, une municipalité sur l’île d'Orléans près de la ville de Québec ;
 Le Golfe-du-Saint-Laurent, une municipalité régionale de comté (MRC) de la Côte-Nord, du Québec ;
 Saint-Laurent, un ancien district électoral fédéral du Québec ;
 Saint-Laurent, une circonscription électorale fédérale du Québec ;
 Saint-Laurent, une circonscription électorale provinciale du Québec.
 , une artère d'Ottawa ;
 St-Laurent, une station de métro léger d'Ottawa ;
 Saint Laurent, une municipalité rurale du Manitoba ;
 Saint-Laurent, un district de services locaux du Nouveau-Brunswick ;

Sant Llorenç des Cardassar, Saint Laurent des chardons, à Majorque ;

Île Saint-Laurent, une île de la mer de Béring au large de l'Alaska.

Saint Laurent, un quartier de Grenoble ;
 l'enclos Saint-Laurent, un ancien quartier de Paris, situé dans le  ;
 le musée archéologique Grenoble Saint-Laurent, une ancienne église Saint-Laurent devenue musée, située dans le quartier Saint Laurent ;
 la basilique funéraire Saint-Laurent de Choulans, une basilique funéraire gallo-romaine à Lyon ;
 le bastion Saint-Laurent, un bastion sur les hauteurs de Lyon ;
 le Saint-Laurent, un cours d'eau dans le Loiret ;
 la Centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux ;
 l'île Saint-Laurent (Saône) ;
 96 communes françaises portant le nom de Saint-Laurent, dont Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane).
 liste complète :

Saint-Laurent, une des douze paroisses de Jersey ;

la place Saint-Laurent, à Lausanne ;
 la rue Saint-Laurent, à Lausanne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français
Patronyme québécois
Patronyme canadien